Rama (divinitat), divinitat hindú 
 Rama chandramara, peix siluriforme 
 Rama (gènere), gènere de peixos 
 Rama (Ripoll), disseminat del municipi de Ripoll
 Rama (llengua), llengua de la família lingüística misumalpa parlada pels rames de Nicaragua
 Rama individu del poble dels rames, pobles indígena que habita a la Regió Autònoma de l'Atlàntic Sud al sud-est de Nicaragua
 Carol Rama (1918–2015), artista autodidacta italiana
 Cayo Rama